Teaonui Tehau (1992. szeptember 1. –) tahiti labdarúgó, aki jelenleg az AS Vénus játékosa és a tahiti labdarúgó-válogatott tagja. Unokatestvérei Alvin Tehau, Lorenzo Tehau és Jonathan Tehau, akik szintén a tahiti labdarúgó-válogatott tagjai.

Fordítás

Jegyzetek 

1992-ben született személyek
Tahiti labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek